Brad Lee Daugherty (n. 1965), cestista statunitense
 Brad Daugherty (n. 1951), giocatore di poker statunitense